László Halász oder Laszlo Halasz ist der Name folgender Personen:

* Laszlo Halasz (Dirigent) (1905–2001), ungarisch-US-amerikanischer Dirigent
 László Halász (Ruderer) (1930–1997), ungarischer Ruderer, Olympiateilnehmer 1952
 László Halász (Schauspieler) (1932–2000), ungarischer Schauspieler
 László Halász (Radsportler) (* 1959), ungarischer Radrennfahrer